«Молодой Валландер» () — драматический телесериал, основанный на произведениях Хеннинга Манкелла о вымышленном инспекторе Курте Валландере. Премьера сериала на Netflix состоялась 3 сентября 2020 года.

В ноябре 2020 года сериал был продлён на второй сезон.

Синопсис 
«Молодой Валландер» — острый и современный сериал, в котором культовый детектив Хеннинга Мэнкелла Курт Валландер расследует свое первое дело. История фокусируется на формирующем опыте — профессиональном и личном — с которым столкнулся Курт, недавно окончивший полицейскую школу в возрасте двадцати с небольшим лет.

— Netflix

Актеры и персонажи 
 Адам Полссон — Курт Валландер
 Ричард Диллейн — суперинтендант Хемберг
 Линн Бест — Фрида Раск
 Эллис Чаппелл — Мона
 Ясен Атур — Реза
 Чарльз Мнене — Баш
 Джейкоб Коллинс-Леви — Карл-Аксель Мунк
 Алан Эмрис — Густав Мунк
 Киза Дин — Мариам

Эпизоды

Производство 
11 сентября 2019 года было объявлено о начале съемок. Хотя действие происходит в Мальмё, съемки прошли в Вильнюсе и его окрестностях.

Прием критиков 
Автор отзыва Эллен Э. Джонс в Guardian, поставившая сериалу 3 звезды из 5. «Приквел Netflix к романам и сериалам Валландера разворачивается в наши дни, вплетаясь в современную политику — но разве не была бы лучше история из прошлого?» Джонс считает, что более традиционный приквел, действие которого происходит в 1970-х, мог бы быть более интересным: "Только представьте, если бы в сериале исследовали и воссоздали Мальмё 70-х, где Валландер из Хенрикссона был бы новичком? Представьте, что вы исследуете, как именно то время и место — эра угонов самолетов, радикальная политика и победа Abba на Евровидении — сформировали характер Валландера? Вот над чем стоит задуматся

Примечания

Ссылки 

Телесериалы на английском языке
Детективные телесериалы